Park był jedną z konkurencji skateboardingu rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Konkurencja była rozegrana w dniu 5 sierpnia 2021 r. w Ariake Urban Sports Park.

Format zawodów 
Każdy z 20 zawodników (podzielonych na 4 grupy) w eliminacjach (półfinałach) wykonywał trzy 45 sekundowe przejazdy. Najlepszy wynik z trzech przejazdów decydował o pozycji zawodnika. Do finału awansowało 8 najlepszych zawodników. W finale każdy zawodnik wykonywał 3 przejazdy - najlepszy wynik decydował o zajętym miejscu.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Skateboarding na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020